Vaught House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Vaught House (Huntsville, Alabama), NRHP-ID 81000130
 Vaught House (Arlington, Texas), NRHP-ID 05000864